Botkyrka kan syfta på:

 Botkyrka socken – socken i Södermanland
 Botkyrka landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län (1862–1971)
 Botkyrka kommun – en kommun i Stockholms län (1971–)
 Botkyrka församling – en församling i Huddinge-Botkyrka kontrakt i Stockholms stift
 Botkyrka kyrka – en kyrkobyggnad i norra Botkyrka kommun
 Botkyrka distrikt – ett distrikt i Botkyrka kommun och Stockholms län (2016–)
 Botkyrkaleden – planerad väg mellan Flemingsberg-Masmo
Observera att det inte finns någon postort eller tätort med detta namn.

Se även
 Tumba församling – en tidigare församling i Stockholms stift i Botkyrka kommun (1974–2006)
 Tullinge församling – en tidigare församling i Stockholms stift i Botkyrka kommun (1992–2006)
 Tullinge distrikt – ett distrikt i Botkyrka kommun och Stockholms län